

Media
 Michael Green (radio), Brits voormalig medewerker van BBC Radio 4
 Michael Green (televisiemagnaat) (1947), Brits voormalig leider van Carlton Television

Muziek 
 Mikey Green, Brits muzikant
 Mick Green (1944–2010), Engels rock'n'roll gitarist

Sport

American football
 Mike Green (defensive back) (1976), American football-speler
 Mike Green (linebacker) (1961), American football-speler
 Mike Green (running back) (1976), American football-speler

Voetballer
 Mike Green (voetballer, 1946), Engels voetballer
 Mike Green (voetballer, mei 1989), Engels voetballer
 Mike Green (voetballer, juli 1989), Engels voetballer
 Michael Green (voetballer) (1989), Amerikaans voetballer

Overige sporten
 Michael Green (Australian footballer) (1948)
 Michael Green (hockeyer) (1972), Duits hockeyer
 Michael Green (sprinter) (1970), Jamaicaans sprinter
 Michael Green (marathonloper), Brits marathonloper
 Michael Green (cricketer, 1891) (1891-1971), cricketer
 Michael Green (cricketer, 1951), Engels cricketer
 Mike Green (basketballer, 1951), Amerikaans basketballer
 Michael Green (basketballer, 1985), Amerikaans basketballer
 Michael Green (tennisser), Amerikaans tennisser
 Mike Green (ijshockeyer, 1979), Canadees ijshockeyer
 Mike Green (ijshockeyer, 1985), Canadees ijshockeyer
 Mike Green (racquetballer) (1973), Canadees racquetballer
 Michael Green (zeiler), zeiler voor Barbados

Schrijver 
 Michael Green (humorist) (1927), Brits schrijver
 Michael Green (theoloog) (1930-2019), Brits priester en theoloog
 Michael Green (schrijver), schrijver
 Michael Cawood Green (1954), Zuid-Afrikaans geleerde en schrijver

Andere personen 
 Grant Shapps, met pseudoniem Michael Green
Michael Green (kunstenaar) (1929), Brits schilder en beeldhouwer
 Michael Green (diplomaat) (overleden in 2012), Nieuw-Zeelands diplomaat
 Michael Green (natuurkundige) (1946), Brits natuurkundige
 Michael Green (politiek expert) (1961), Amerikaans deskundige inzake Aziatische kwesties
 Michael Charles Green (1961), District Attorney voor Monroe County, New York
 Michael Joseph Green (1917-1982), Amerikaans bisschop
 Michael Green (agent), American talentmanager en filmproducent
 Mickey Green (1942), Engels crimineel
 Mike Green (1948), Amerikaans politicus uit Michigan
 Mike Green (1973), Amerikaans senator voor West Virginia
 Michael Green (producer), Amerikaans producer en scenarioschrijver voor diverse televisieseries

Zie ook 
 Michael Greene (1933), film- en televisieacteur
 Michael Greene (kunstenaar), Amerikaans kunstenaar